Il distretto regionale di Powell River (PRRD) è un distretto regionale della Columbia Britannica, Canada di 19.599 abitanti, che ha come capoluogo Powell River.

Comunità
Città e comuni
Powell River
Villaggi e aree esterne ai comuni
Powell River A
Powell River B
Powell River C
Powell River D
Powell River E

Collegamenti esterni

Distretti regionali della Columbia Britannica